Le terme Colin est le nom vernaculaire donné à certains oiseaux galliformes appartenant à la famille des Odontophoridae.

Liste alphabétique des genres 
 Callipepla Wagler, 1832
 Colinus Goldfuss, 1820
 Cyrtonyx  Gould, 1844
 Dactylortyx  Ogilvie-Grant, 1893
 Dendrortyx Gould, 1844
 Oreortyx S.F. Baird, 1858
 Philortyx Gould, 1846
 Rhynchortyx Ogilvie-Grant, 1893

Liste des espèces et des sous-espèces 

 Colin barbu — Dendrortyx barbatus Gould, 1846 — Bearded Tree-quail
 Colin à longue queue — Dendrortyx macroura (Jardine & Selby, 1828) — Long-tailed Tree-quail
 Colin à sourcils blancs — Dendrortyx leucophrys (Gould, 1844) — Buffy-crowned Tree-quail
 Colin des montagnes — Oreortyx pictus (Douglas, 1829) — Mountain Quail
 Colin écaillé — Callipepla squamata (Vigors, 1830) — Scaled Quail
 Colin élégant — Callipepla douglasii (Vigors, 1829) — Elegant Quail
 Colin de Californie — Callipepla californica (Shaw, 1798) —  California Quail
 Colin de Gambel — Callipepla gambelii (Gambel, 1843) — Gambel's Quail
 Colin barré — Philortyx fasciatus (Gould, 1844) — Barred Quail
 Colin de Virginie — Colinus virginianus (Linnaeus, 1758) — Northern Bobwhite
 Colin à gorge noire — Colinus nigrogularis (Gould, 1843) — Black-throated Bobwhite
 Colin à face blanche —  Colinus leucopogon (Lesson, 1842) — Spot-bellied Bobwhite
 Colinus leucopogon incanus Friedmann, 1944
 Colinus leucopogon leucopogon (Lesson, 1842)
 Colinus leucopogon leylandi (T.J. Moore, 1859)
 Colinus leucopogon sclateri (Bonaparte, 1856)
 Colin huppé — Colinus cristatus (Linnaeus, 1766) — Crested Bobwhite
 Colinus cristatus badius Conover, 1938
 Colinus cristatus barnesi Gilliard, 1940
 Colinus cristatus bogotensis Dugand, 1943
 Colinus cristatus cristatus (Linnaeus, 1766)
 Colinus cristatus decoratus (Todd, 1917)
 Colinus cristatus horvathi (Madarasz, 1904) 
 Colinus cristatus leucotis (Gould, 1844)
 Colinus cristatus littoralis (Todd, 1917)
 Colinus cristatus mariae Wetmore, 1962
 Colinus cristatus mocquerysi (Hartert, 1894)
 Colinus cristatus panamensis Dickey & Van Rossem, 1930
 Colinus cristatus parvicristatus (Gould, 1843)
 Colinus cristatus sonnini (Temminck, 1815)
 Colin chanteur — Dactylortyx thoracicus (Gambel, 1848) — Singing Quail
 Dactylortyx thoracicus chiapensis Nelson, 1898
 Dactylortyx thoracicus conoveri Warner & Harrell, 1957
 Dactylortyx thoracicus devius Nelson, 1898
 Dactylortyx thoracicus dolichonyx Warner & Harrell, 1957
 Dactylortyx thoracicus fuscus Conover, 1937 
 Dactylortyx thoracicus melodus Warner & Harrell, 1957
 Dactylortyx thoracicus paynteri Warner & Harrell, 1955
 Dactylortyx thoracicus pettingilli Warner & Harrell, 1957
 Dactylortyx thoracicus salvadoranus Dickey & Van Rossem, 1928
 Dactylortyx thoracicus sharpei Nelson, 1903
 Dactylortyx thoracicus thoracicus (Gambel, 1848) 
 Colin arlequin — Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830) — Montezuma Quail
 Cyrtonyx montezumae mearnsi Nelson, 1900
 Cyrtonyx montezumae merriami Nelson, 1897
 Cyrtonyx montezumae montezumae (Vigors, 1830)
 Cyrtonyx montezumae rowleyi A.R. Phillips, 1966
 Cyrtonyx montezumae sallei J. Verreaux, 1859
 Colin ocellé — Cyrtonyx ocellatus (Gould, 1837) — Ocellated Quail
 Colin ceinturé — Rhynchortyx cinctus (Salvin, 1876) — Tawny-faced Quail
 Rhynchortyx cinctus australis Chapman, 1915
 Rhynchortyx cinctus cinctus (Salvin, 1876) 
 Rhynchortyx cinctus pudibundus J.L. Peters, 1929

Nom d'oiseau ambigu